Mussi ist der Familienname folgender Personen:

 Antônio Dib Mussi (1911–1959), brasilianischer Arzt und Politiker
 Camillo Mussi (1911–?), italienischer Eishockeyspieler
 Fabio Mussi (* 1948), italienischer  Politiker
 Margherita Mussi (* 1948), italienische Prähistorikerin
 Roberto Mussi (* 1963), italienischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Mussy